Доброе зло:
 Доброе Зло — российская рэп-группа, входящая в состав «Объединённой Касты».
 Доброе зло — один из вариантов перевода названия фильма «Неправый прав».